Атанасов може да се отнася за:
 Ангел Атанасов (1879 – 1952), български революционер
 Атанас Атанасов, няколко души с това име
 Велчо Атанасов (Джамджията) (1778 – 1835), български революционер
 Владимир Атанасов (р. 1955), български политик
 Георги Атанасов, няколко души с това име
 Груди Атанасов (1909-?), български политик
 Джон Атанасов (1903 – 1995), американски математик
 Димитър Атанасов, няколко души с това име
 Димо Атанасов (р. 1985), български футболист
 Дончо Атанасов (р. 1983), български футболист
 Жечо Атанасов (1919 – 2000), български педагог, доктор на педагогическите науки
 Иван Атанасов, няколко души с това име
 Коста Атанасов (1870 – 1912), български политик
 Мирчо Атанасов (?-1911), български революционер
 Недялко Атанасов (1881 – 1960), български политик
 Никола Атанасов, няколко души с това име
 Николай Атанасов, няколко души с това име
 Петко Атанасов (1889 – 1956), български актьор
 Петър Атанасов, няколко души с това име
 Рашко Атанасов (1884 – 1945), български офицер и общественик
 Светослав Атанасов (1910 – 1991), български актьор и режисьор
 Славчо Атанасов (р. 1968), български политик
 Сотир Атанасов (1876 – 1940), български революционер
 Тодор Атанасов, няколко души с това име
 Христо Атанасов, няколко души с това име
 Цветан Атанасов (р. 1948), български футболист
 Чавдар Атанасов (р. 1973), български футболист
 Янко Атанасов (1840 – 1876), български революционер
 Ясен Атанасов (р. 1971), български писател

Вижте също 
 Стефан Атанасов

Български фамилни имена